HRB steht als Abkürzung für:
 den IATA-Code des Flughafens Harbin Taiping
 einen Eintrag in Abteilung B im Handelsregister (Deutschland)#HRB
 Härte#Rockwell (HRB)
 Hochwasserrückhaltebecken
 die ehemalige terroristische Vereinigung von Exilkroaten Hrvatsko revolucionarno bratstvo

Hrb steht für:
 Hrb (Berg), slowakischer Berg

Abkürzung